O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2008 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes

Regulamento 
15 equipes jogarão entre si, em turno e returno na primeira fase. Ao final dos dois turnos, as oito primeiras equipes se classificam para os playoffs da fase quartas de final.
As fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco jogos.

Fase de classificação

Fase final

Quartas de final 
Limeira 3 x 0 Assis

Pinheiros 3 x 1 São José

Franca 3 X 1 Bauru

Paulistano 3 x 2 Rio Claro

Semifinal
Limeira 3 x 0 Pinheiros

Franca 3 x 2 Paulistano

Final
Limeira 3 x 1 Franca

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2008 no Brasil